Belda puede referirse al apellido de las siguientes personas:

 Martín Belda y Mencía del Barrio (1820-1882) militar y político español;
 Joaquín Belda (1883-1935) periodista y novelista español;
 Manuel Ángel Aguilar Belda (1949- ) político español, militante del PSOE;
 Vicente Belda (1954- ) ciclista y director deportivo español;